Der Family Circle Cup 1987 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Hilton Head Island. Es war als Turnier der World-Tour-Kategorie Teil der WTA Tour 1987. Das Turnier fand vom 6. bis 12. April 1987 statt.

Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Manuela Maleewa mit 6:2, 4:6 und 6:3. Im Doppel gewann die Paarung Mercedes Paz / Eva Pfaff mit 7:6 und 7:5 gegen Zina Garrison / Lori McNeil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1987
Tennisturnier in Hilton Head Island